Die Comarca Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja ist eine der fünf Comarcas in der Provinz Cuenca der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 71 Gemeinden sowie den südlichen Teil der Gemeinde Cuenca auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Cuenca.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Comarca in Cuenca